Bewick kan syfta på:

Geografi 
 Bewick, Northumberland – en civil parish i Northumberland, England
 Bewick Island – en ö i Australien
 Bardowick – en ort i Niedersachsen, Tyskland

Personer 
 Pauline Bewick (1935–), irländsk konstnär
 Thomas Bewick (1753–1828), brittisk konstnär

Se även 
 Berwick